Sycettidae — родина вапнякових губок ряду Leucosolenida

Роди 
 Dunstervillia Bowerbank, 1845
 Homoderma Lendenfeld, 1885
 Leuckartea Haeckel, 1872
 Scypha Gray, 1821
 Streptocomus
 Sycarium Haeckel, 1869
 Sycetta Haeckel, 1872
 Sycocystis Haeckel, 1870
 Sycodendron
 Sycodendrum Haeckel, 1869
 Sycon Risso, 1826
 Syconella Schmidt, 1868
 Sycortis Haeckel, 1872
 Sycum Agassiz, 1846

Посилання 
 http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=131617  accessed 11 November 2010
 Sycettidae  at Encyclopedia of Life

Вапнякові губки